

Architettura 
 Palazzo Lazzerini – edificio di pregio a Montevarchi

Persone 
 Alessandro Lazzerini –  religioso italiano
 Alessandro Lazzerini – scultore italiano
 Jean-Pierre Lazzerini – attore francese

Altro 
 Biblioteca Lazzerini – principale biblioteca di Prato